Gra pojedyncza kobiet w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – tenisowe zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich, pomiędzy 28 lipca a 4 sierpnia. Areną zmagań były trawiaste korty londyńskiego klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Olimpijski turniej był organizowany i zarządzany przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF), Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), All England Club oraz Londyński Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012. Zawody singlowe kobiet, jak również deblowe były częścią WTA Tour 2012, podobnie jak singel oraz debel mężczyzn były elementami ATP World Tour 2012.

Wielka Brytania, jako organizator igrzysk olimpijskich, po raz drugi w historii gościła tenisistki. Podczas pierwszych igrzysk w tym kraju reprezentacja gospodarzy zdobyła wszystkie złote medale za konkurencje tenisowe. W 1948 roku, kiedy igrzyska po raz drugi odbywały się w Wielkiej Brytanii, tenis ziemny nie był konkurencją olimpijską.

W zawodach gry pojedynczej kobiet wystąpiły 64 tenisistek z 34 krajów. Spośród pierwszej dwudziestki rankingowej kobiet zabrakło Marion Bartoli, która jest skonfliktowana z narodową federacją, a także kontuzjowanych Andrei Petković i Kai Kanepi. ITF przyznało sześć dzikich kart, a dwie zawodniczki zaproszenia otrzymały od Komisji Trójstronnej. Niektóre tenisistki biorące udział w zawodach zostały wyznaczone przez narodowy komitet do niesienia flagi podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Wśród chorążych tenisistek znalazły się: Stephanie Vogt z Liechtensteinu, Polka Agnieszka Radwańska i Rosjanka Marija Szarapowa.

Wszystkie mecze trwały dopóty, dopóki jedna ze stron nie wygra dwóch setów. Podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku turniej tenisowy został rozegrany według formatu pucharowego, w którym zwyciężczynie i przegrane z półfinałowych spotkań zagrały przeciw sobie w meczach o pozycje medalowe.

Tie-breaki w meczach możliwe były tylko w pierwszych dwóch setach. W przypadku rozgrywania trzeciego seta, gra toczyła się do chwili osiągnięcia przewagi dwóch gemów nad przeciwniczką. W rozgrywkach szesnaście zawodniczek było rozstawionych.

Obrończynią tytułu z igrzysk z Pekinu (2008) była Rosjanka Jelena Diemientjewa, która zakończyła karierę zawodową w 2010 roku.

Medaliści

Harmonogram zawodów 
Zawody miały miejsce pomiędzy 28 lipca a 4 sierpnia.

Podział punktów 
Women’s Tennis Association postanowiła uwzględnić turniej olimpijski w systemie otrzymywania punktów. W związku z tym za osiągnięcie danej pozycji zawodniczka otrzymała odpowiednią liczbę punktów rankingowych.

Zawodniczki biorące udział w zawodach 
26 czerwca International Tennis Federation opublikowała listę z wszystkimi zawodniczkami dopuszczonymi do startu w igrzyskach. Poniżej znajduje się tabela prezentująca dopuszczone tenisistki na podstawie rankingu WTA z dnia 23 lipca 2012, czyli ostatniego wydanego przed igrzyskami. Lista uwzględnia tylko zawodniczki, które zostały ujęte w wykazie ITF z dnia 26 czerwca. Oznaczone kolorem zostały tenisistki, które mimo możliwości, nie wystartowały w zawodach.

Turniej główny

Klucz

Faza finałowa

Faza początkowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Tenis kobiet